Republika Środkowoafrykańska wystartował we wszystkich letnich IO od igrzysk w Meksyku w 1968. Od tamtej pory wystąpiła na igrzyskach jeszcze ośmiokrotnie. Na razie nie zdobyła żadnego medalu.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!